Ким Гён Хи (; род. 30 мая 1946) — северокорейский государственный и политический деятель, генерал армии, член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, дочь Ким Ир Сена, была одним из самых влиятельных политиков страны в период после смерти Ким Чен Ира.

Биография 
Родилась в Пхеньяне, последний ребёнок от брака Ким Ир Сена и его первой жены Ким Чен Сук. Во время Корейской войны некоторое время жила в провинции Цзилинь КНР, после войны вернулась в Пхеньян вместе со старшим братом — Ким Чен Иром. В 1963 поступила в университет имени Ким Ир Сена, где изучала политическую экономию, в 1966 продолжила обучение в Высшей партийной школе имени Ким Ир Сена, а в 1968 была направлена на обучение в МГУ. В 1972 вышла замуж за Чан Сон Тхэка.

Политическая карьера Ким Гён Хи началась в 1971 с должности в Союзе демократических женщин Кореи, в 1975 она была переведена на должность заместителя директора Отдела международных связей ТПК и назначена первым заместителем директора в 1976. В этот период КНДР установила дипломатические отношения с рядом стран, а также вступила в ООН, и одной из задач Ким Гён Хи был подбор квалифицированных дипломатических кадров.

В 1988 Ким Гён Хи была избрана членом ЦК ТПК и начальником Отдела лёгкой промышленности ЦК. С 1990 — депутат Верховного Народного Собрания. Считается, что она внесла существенный вклад в выработку экономической политики страны в период голода 1995—1999 после смерти Ким Ир Сена.

Упоминания о Ким Гён Хи, равно как и о её муже Чан Сон Тхэке, исчезли из северокорейских СМИ в 2003, что обычно интерпретируется как их временная опала. По свидетельству японских СМИ, в 2004 Ким Гён Хи лечилась в Париже от алкоголизма.
При этом если Чан Сон Тхэк вернулся в политическую жизнь в 2007, Ким Гён Хи не появлялась на публике до 2009, но с этого времени играет в политике КНДР всё более заметную роль, сопровождая Ким Чен Ира на многих официальных мероприятиях. По данным южнокорейских источников, она работала в качестве личного помощника Ким Чен Ира. По заявлению газеты «Токио симбун», Ким Гён Хи управляет семейным бизнесом Кимов, в который входят добыча золота, цинка и антрацита, а также контрабанда опиума, героина и амфетаминов.

27 сентября 2010 было объявлено, что Ким Гён Хи присвоено звание генерала Корейской народной армии, одновременно того же звания был удостоен младший сын Ким Чен Ира — Ким Чен Ын. Через день, на 3-й конференции ТПК Ким Гён Хи была избрана членом Политбюро ЦК ТПК. На 4-й конференции ТПК (11 апреля 2012 года) избрана Секретарем ЦК ТПК.

В 2010 в Пхеньяне был открыт ресторан фаст-фуда, принадлежащий лично Ким Гён Хи. Поскольку гамбургеры считаются в КНДР «едой империалистов», гамбургеры в этом ресторане называют не гамбургерами, а «фарш и хлеб». Это первый ресторан гамбургеров в Пхеньяне, работающий на условиях франшизы.

После смерти Ким Чен Ира в 2011 г. власть в стране формально перешла к его младшему сыну Ким Чен Ыну, но, по оценке А. Н. Ланькова, при формальном руководстве Ким Чен Ына реальная власть в КНДР принадлежала неофициальному «регентскому совету», возглавляемому Чан Сон Тхэком и Ким Гён Хи.

Опала 
8 декабря 2013 года муж Ким Гён Хи — Чан Сон Тхэк был смещён со всех партийных и государственных постов, арестован, обвинён в государственной измене и организации заговора с целью захвата власти, предан суду военного трибунала и по приговору 12 декабря 2013 года казнён.

Вслед за этим из публичного пространства исчезла также Ким Гён Хи и о дальнейшей её судьбе не имеется никаких сколько-нибудь достоверных сведений. На протяжении трёх лет появлялись не имеющие никакого подтверждения сведения (в основном из южнокорейских СМИ, не обладающих репутацией надёжных источников) — о том, что она или покончила жизнь самоубийством, или была арестована и содержится в тюрьме или даже казнена, или умерла вследствие естественных причин (от инсульта, рака головного мозга и т. п.). В северокорейской пропаганде Ким Гён Хи долгое время  не упоминалась вообще. Лишь 26 января 2020 года ЦТАК сообщило, что Ким Гён Хи вместе с другими высшими руководителями государства присутствовала на концерте в честь Нового года по лунному календарю в Театре «Самчжиён».

Семья 
 Отец — Ким Ир Сен (1912—1994) — основатель КНДР и её первый руководитель.
 Мать — Ким Чен Сук (1917—1949) — партийный и государственный деятель КНДР.
 Брат — Ким Чен Ир (1942—2011) — руководитель КНДР в 1994—2011 годах.
 Муж — Чан Сон Тхэк (1946—2013) — заведующий Организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи, расстрелян.
 Дочь — Чан Гым Сон (1977—2006) — работала в орготделе ЦК ТПК. Училась в Париже, отказалась вернуться в Пхеньян и покончила с собой в сентябре 2006 года после того, как её родители не приняли отношения с её молодым человеком.

Награды 
Указом Президиума Верховного народного собрания от 9 февраля 2012 года была награждена вместе с другими официальными лицами Орденом Ким Чен Ира.

Примечания 

Депутаты Верховного народного собрания КНДР
Женщины-политики КНДР
Женщины-генералы
Генералы армии (КНДР)
Кимы (правящая семья КНДР)
Члены Трудовой партии Кореи
Дети Ким Ир Сена